Enyeart ist der Familienname folgender Personen:

 Carter Enyeart, US-amerikanischer Cellist, Kammermusiker und Musikpädagoge
 James L. Enyeart (* 1943), US-amerikanischer Fotograf, Wissenschaftler und Museumsdirektor
 Mark Enyeart (* 1953), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer